Cerro Nevado (Mendoza)
 Cerro Nevado (Sonora)